Jason DeSantis (né le  à Oxford, dans l'État du Michigan aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 2002 avec les États-Unis dans la North American Hockey League. Le , il est échangé aux Canadiens de Montréal en retour du défenseur Brendon Nash.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
|2002-2003 || États-Unis || NAHL ||43 ||4 ||5 ||9 ||42 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2003-2004 || États-Unis || NAHL ||10 ||1 ||1 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2004-2005 || Buckeyes d'Ohio State || NCAA ||42 ||4 ||5 ||9 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Buckeyes d'Ohio State || NCAA ||24 ||2 ||4 ||6 ||30 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Buckeyes d'Ohio State || NCAA ||37 ||5 ||20 ||25 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Buckeyes d'Ohio State || NCAA ||41 ||5 ||15 ||20 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 || Phantoms de Philadelphie || LAH ||10 ||0 ||5 ||5 ||6 ||10 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2008-2009 || Phantoms de Philadelphie ||  LAH ||56 ||1 ||16 ||17 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga ||14 ||2 ||3 ||5 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Nailers de Wheeling || ECHL || 45|| 6|| 21|| 27|| 38|| 15|| 1|| 2|| 3|| 18
|-
|2010-2011 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 19|| 1|| 4|| 5|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 66|| 11|| 32|| 43|| 58|| 10|| 0|| 3|| 3|| 8
|-
|2012-2013 || Rampage de San Antonio || LAH || 28|| 2|| 7|| 9|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Bulldogs de Hamilton || LAH || 27|| 2|| 3|| 5|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || HIFK || Liiga || 50|| 5|| 9|| 14|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| EC Klagenfurt AC || EBEL || 37|| 4||15 ||19 ||20 ||9 ||0 ||5 ||5 || 10 
|-
|2015-2016|| EC Klagenfurt AC || EBEL || 47|| 8||16 ||24 ||49 ||7 ||1 ||2 ||3 || 8 
|-
|2016-2017|| HC Innsbruck || EBEL || 43 || 5 || 13 || 18 || 16 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|2017-2018|| EHC Lustenau || AlpsHL || 34 || 10 ||  30 ||  40 ||  43 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2018-2019|| EC Villacher SV || EBEL || 40|| 5|| 8|| 13|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020|| Nottingham Panthers || EIHL || 30|| 2|| 9|| 11|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Esbjerg fB Ishockey || Metal Ligaen || 6|| 1|| 3|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en mars 1986
Naissance dans le comté d'Oakland
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Buckeyes d'Ohio State
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur du HC Bílí Tygři Liberec
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur des IceCaps de Saint-Jean (2011-2015)
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur du HIFK
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du EC Klagenfurt AC
Joueur du EHC Lustenau
Joueur du HC Innsbruck
Joueur du EC Villacher SV
Joueur des Nottingham Panthers
Joueur de l'Esbjerg fB Ishockey